Gilgit (stad), stad in Pakistan
 Gilgit (rivier), rivier in Pakistan